Санта Круз Охо де Агва има више значења:

 Санта Круз Охо де Агва (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Круз Охо де Агва (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику